Dziurawa Skała – góra w Pieninach Spiskich
 Dziurawa Skała – skała w rezerwacie przyrody Zaskalskie Bodnarówka
 Dziurawa Skała – skała w Karkonoszach
 Dziurawa Skała – skała w Suliszowicach na Wyżynie Częstochowskiej
 Dziurawa Skała – skała w Paskowych Dołach w Sułoszowej na Wyżynie Olkuskiej